Їсалін Бонавентюре і Демі Схюрс були чинними чемпіонками, але Бонавентюре вирішила того року не брати участі. Схюрс грала в парі з Оксаною Калашниковою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Валентина Івахненко і Марина Мельникова.
Ері Ходзумі і Мію Като виграли титул, у фіналі перемігши пару Івахненко і Мельникова з рахунком 3–6, 7–5, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw

Katowice Open, парний розряд
2016